Нуево Санта Роса има више значења:

 Нуево Санта Роса (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нуево Санта Роса (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику